Ковардицкое сельское поселение — муниципальное образование в Муромском районе Владимирской области.

Административный центр — село Ковардицы.

География 
Территория поселения расположена в западной и южной частях района.

История 
Ковардицкое сельское поселение образовано 13 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 58-ОЗ.  В его состав вошли территории бывших Булатниковского, Зименковского, Ковардицкого, Панфиловского, Пестенькинского, Савковского и Стригинского сельсоветов.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входит 50 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения 

Муниципальные образования Муромского района
Сельские поселения Владимирской области